OCJ steht für:
 Oblates du Coeur de Jésus, ein katholischer Frauenorden
 Ocho Rios, IATA-Code des Flughafens auf Jamaika

OCJ